J21 ou J-21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un dragueur de mines de la Classe Bangor lancé pour la Royal Canadian Navy ;
 Saab J-21, un avion de chasse suédois ;
 Soko J-21 Jastreb, un avion d’attaque au sol et de reconnaissance yougoslave.

Mathématiques 
 Rotonde décagonale allongée (J21), une figure géométrique.

Médecine 
 Bronchiolite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres